Чемпионат мира по снукеру среди любителей 2006 (, официальное название IBSF World Championship 2006) — главный любительский снукерный турнир 2006 года, проходивший с 5 по 15 ноября 2006 года в Иордании. Чемпионом мира среди мужчин стал норвежец Курт Мэфлин, обыгравший в финале англичанина Дэниела Уорда со счётом 11:8. В женской части турнира победила бельгийка Уэнди Янс; в финале она выиграла у Джекки Ип из Гонконга со счётом 5:0.

Победитель мужского чемпионата автоматически получил право играть в мэйн-туре на следующий сезон.

Формат 
В мужской части турнир начался с групповой стадии. В плей-офф, которая начиналась с 1/16 финала, выходили по 4 игрока из каждой группы (общее количество групп — 8), набравших наилучшие показатели. Матчи первого этапа, 1/16 и 1/8 финала игрались до 5 побед, четвертьфиналы — до 6, полуфиналы — до 8, финал — до 11.

В женской части сначала также прошла групповая стадия. В плей-офф (1/4 финала) выходили первые 4 (количество групп — 2). Матчи первого этапа проходили до 3 побед, игры плей-офф — до 4 за исключением финала, который проводился до 5 побед.

Результаты

Чемпионат среди мужчин

Плей-офф

Чемпионат среди женщин

Плей-офф

Чемпионат мира среди ветеранов 
Турнир состоял в основной программе и проходил параллельно с мужским и женским чемпионатами. Победителем стал Мохаммед Юсуф из Пакистана, обыгравший в финале австралийца Глена Уилкинсона, 5:4.

В командном чемпионате среди ветеранов, который проводился отдельно от основного турнира в Сан-Хосе, Калифорния, победила сборная Англии, обыгравшая в финале первую команду Индии, 5:2

Женский аналогичный турнир не проводился.

Примечания

Ссылки 
 Результаты чемпионата среди женщин на Global Snooker Centre (копия Web Archive)

2006
2006 год в снукере
Международные спортивные соревнования в Иордании
Спорт в Аммане